Stati Uniti d'America
 Pittsboro – capoluogo della Contea di Chatham, Carolina del Nord
 Pittsboro – città della Contea di Hendricks, Indiana
 Pittsboro – capoluogo della Contea di Calhoun, Mississippi